Комадина:
 Комадина, Александар (родился 8 ноября 1975) — сербский футболист, защитник и полузащитник.
 Комадина, Златко (родился 24 октября 1958) — хорватский политик, министр морских дел, транспорта и инфраструктуры Хорватии.